EIA steht für:

 Economica Industria Automobili, italienischer Automobilhersteller
 Electronic Industries Alliance, US-amerikanische Handelsorganisation
 Environmental Impact Assessment, Umweltverträglichkeitsprüfung
 Environmental Investigation Agency, NGO, die Umweltverbrechen nachweist
 Enzymatisches Immunadsorptionsverfahren wie
 ELISA
 Enzyme-multiplied Immunoassay Technique (EMIT)
 Equine Infektiöse Anämie, Pferdekrankheit
 European Inventor Award, siehe Europäischer Erfinderpreis
 Evergreen International Airlines (ICAO-Code), US-amerikanische Frachtfluggesellschaft
 U.S. Energy Information Administration, Amt für Energiestatistik im Energieministerium der Vereinigten Staaten

Eia steht für:
 Eia (Interjektion), lateinische Interjektion
 Harald Eia (* 1966), norwegischer Unterhaltungskünstler und Soziologe

Siehe auch:
 EIA-422
 EIA-423
 EIA-485
 Eiao

Abkürzung